Vladislav Valijev (Vality) (* 25. dubna 1993) je ruský zápasník–volnostylař osetské národnosti.

Sportovní kariéra 
Zápasení se věnoval od 9 let v rodném Chumalagu nedaleko Beslanu pod vedením trenérů Stanislava Bestajeva a Anatolije Chugajeva. Vrcholově se připravuje střídavě ve Vladikavkazu a Moskvě pod vedením Chetaga Gozjumova. V ruské volnostylařské reprezentaci se prosazuje od roku 2017 ve váze do 86 kg.

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky Vladislava Valijeva na uni-leipzig.de

Ruští volnostylaři
Severoosetští volnostylaři
Narození 25. dubna
Narození v roce 1993
Narození v Severní Osetii-Alanii
Žijící lidé
Muži